Pierre Joly est un nom notamment porté par :

 Pierre Joly dit Petit-Prince (1773-1836), chef chouan de la région de Château-Gontier ;
 Pierre Hercule Joly (1816-1876), homme politique français ;
 Pierre Isaac Joly (1818-1901), juge de paix, préfet et homme politique suisse ;
Pierre Jurie-Joly (1887-1961), homme politique français ;
 Pierre Joly (1925-1992), professeur d'architecture et photographe français ;
 Pierre Joly (1930-), pharmacien français ;
 Pierre Joly (1946-), joueur de tennis français ;
 Pierre Joly, judoka français.